C6 може мати значення:

 Citroën C6 — автомобіль компанії Citroën.
 Nokia C6 — сімейство смартфонів Nokia.